Евзо́ий или Евзо́й ( — «хорошоживущий, благоживущий, доброживущий» от  — «хорошо, добро, благо» +  — «жизнь») — мужское имя.

Персоналии 
 Евзой (?—154) — епископ Византийский в течение шести лет (148—154).
 Евзоий Антиохийский (IV век) — сирийский богослов, архиепископ и митрополит Антиохийский между 361 и 378 годами.
 Евзоий Кесарийский (IV век) — епископ Кесарии Палестинской, христианский писатель.